Mesoclemmys is een geslacht van schildpadden uit de familie slangenhalsschildpadden (Chelidae). De soorten werden vroeger tot de geslachten Clemmys en Batrachemys gerekend. De groep werd voor het eerst wetenschappelijk beschreven door John Edward Gray in 1873. 

Er zijn 10 soorten die voorkomen in noordelijk Zuid-Amerika. De gewone kikkerkopschildpad (Mesoclemmys nasuta) en de bochelschildpad (Mesoclemmys gibba) komen onder andere voor in Suriname.

Taxonomie
Geslacht Mesoclemmys
 Soort Colombiaanse kikkerkopschildpad (Mesoclemmys dahli)
 Soort Bochelschildpad (Mesoclemmys gibba)
 Soort Mesoclemmys heliostemma
 Soort Mesoclemmys hogei
 Soort Gewone kikkerkopschildpad (Mesoclemmys nasuta)
 Soort Mesoclemmys perplexa
 Soort Mesoclemmys raniceps
 Soort Mesoclemmys tuberculata
 Soort Mesoclemmys vanderhaegei
 Soort Mesoclemmys zuliae

Bronvermelding

Slangenhalsschildpadden